Игоревская —

 Игоревская — железнодорожная станция на 40,6 км линии Дурово — Владимирский Тупик. Расположена в северной части области в 13 км к юго-западу от Холм-Жирковского.
 Игоревская — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Игоревская в Холм-Жирковском районе Смоленской области России.
 Игоревская, И́горевская у́лица — улица в Подольском районе города Киева.